Jardin de l'Évêché peut désigner :
 Jardin de l'Évêché de Blois (Loir-et-Cher) ;
 Jardin de l'Évêché de Castres (Tarn) ;
 Jardin de l'Évêché de Limoges (Haute-Vienne).

Voir aussi 
 Parc de l'Évêché d'Amiens.